Echoflöte bezeichnet:
 ein Paar miteinander verbundener Blockflöten gleicher Tonlage, aber verschiedener Lautstärke, siehe Blockflöte#Sonderform Echoflöte
 ein Orgelregister, siehe Liste von Orgelregistern